Ashlie Brillault (São Francisco, 21 de maio de 1987) é uma atriz americana. Ficou conhecida ao fazer o papel de Kate, na série Lizzie McGuire.

Trabalhos

Ligações externas 
 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de São Francisco (Califórnia)